Ponzi ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Ponzi (1805–1885), italienischer Geologe
 Charles Ponzi (1882–1949), italienisch-US-amerikanischer Finanzbetrüger
 Ennio Ponzi (* 1951), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Maurizio Ponzi (* 1939), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Simone Ponzi (* 1987), italienischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Ponzi-Schema